Šálek je subtilnější varianta hrnku, ale také

příjmení
Jaroslav Šálek – český sportovní redaktor
Marek Šálek – český novinář a publicista
Petr Šálek (* 1948) – český fotograf
Václav Šálek (* 1973) – český fotograf 
Zdeněk Šálek (* 1931) – český novinář, sportovní redaktor